Иван Степанович Шмея (29.06.1922 — 30.01.1998, Минская область) — командир отделения взвода пешей разведки 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта, старшина — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 29 июня 1922 года в городе Витебск в многодетной семье служащего. В 1930-е годы семья переехала в город Дзержинск Минской области, где отец работал председателем сельского Совета. Окончил 10 классов в Дзержинске. Работал в артели.

В Красной Армии с июля 1941 года. Чтобы призвали в армию Иван Шмея изменил год рождения с 1922 на 1921. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. Воевал с немецко-вражескими захватчиками на Западном, 1-м Прибалтийском, 3-м и 2-м Белорусских фронтах.

Командир отделения взвода пешей разведки 366-го стрелкового полка младший сержант Иван Шмея 6 октября 1944 года во главе разведывательной группы в двадцати пяти километрах севернее литовского города Кельме обнаружил группу противников в засаде. В ходе ликвидации вражеской засады разведчики уничтожили семерых вражеских солдат.

10 октября 1944 года в районе железнодорожной станции «Шамайткемен», расположенной в полутора десятках километрах юго-западнее литовского города Швекшна, младший сержант Иван Шмея гранатами подорвал две вражеские автомашины.

20 октября 1944 года Иван Шмея добыл ценные разведывательные данные о системе обороны противника в районе фольварка Адлиг Гросс-Плаушваррен.

Приказом по 126-й стрелковой дивизии № 049 от 15 ноября 1944 года за мужество и отвагу проявленные в боях младший сержант Шмея Иван Степанович награждён орденом Славы 3-й степени.

25 января 1945 года командир отделения взвода пешей разведки 366-го стрелкового полка младший сержант Иван Шмея в районе населённого пункта Прониттен, расположенного в восьми километрах юго-западнее нынешнего города Полесска Калининградской области, с группой разведчиков из пяти человек проник в расположение противника, где уничтожил 11 противников, пленил вражеского офицера и нескольких солдат.

Приказом по 43-й армии № 057 от 6 марта 1945 года за мужество и отвагу проявленные в боях младший сержант Шмея Иван Степанович награждён орденом Славы 2-й степени.

При штурме столицы Восточной Пруссии города Кёнигсберга командир отделения взвода пешей разведки 366-го стрелкового полка старшина Иван Шмея ночью 8 апреля 1945 года с группой разведчиков скрытно проник в тыл противника. Неожиданно напав на врага, разведывательная группа уничтожила два пулемётных расчёта, значительное количество противников взяла в плен.

9 апреля 1945 года старшина Иван Шмея вместе с двумя разведчиками забросал гранатами вражеских автоматчиков, находившихся в доме, подготовленном к обороне. Советское стрелковое подразделение, используя замешательство противника, овладело этим домом.

Представление к награждению орденом Славы 1-й степени подписал командующий 43-й армией генерал-полковник А. П. Белобородов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками старшина Шмея Иван Степанович награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

24 июня 1945 года участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве.

В 1946 году И. С. Шмея демобилизован. Член ВКП/КПСС с 1950 года. Жил в городе Дзержинск Минской области. Работал старшим инженером на заводе, директором охотничьего хозяйства. Умер 30 января 1998 года. Похоронен на Дягильнянском кладбище в Дзержинске.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почёта», Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями. Почётный гражданин Дзержинского района.

Участвовал в юбилейном Параде Победы в Москве в 1985 году. Снялся в документальном фильм Константина Симонова «Шёл солдат».

В городе Дзержинск Минской области на Аллее Героев установлен памятный знак И. С. Шмее. Его именем названа улица в Дзержинске.

Ссылки

Литература 
 
 …Там Беларуси выше всей земля Дзержинщины моей… Минск, 1999.
 Андреев Г. И., Вакуров И. Д. Солдатская слава. М., 1981. Кн. 5.
 Беляев И. Н., Сысоев А. Н. Хроника солдатской славы. Минск, 1970.
 А. И. Валаханович, А. Н. Кулагин, Дзержинщина: прошлое и настоящее, Минск, Наука и техника, 1986
 Высоцкий Н. И. Ветераны. Дзержинск, 2010.
 Дзержинск 860 лет ред. Е. В. Филипчик. Минск, 2006.
 Долготович Б. Д. Кавалеры ордена Славы. Минск, 2006
 Костенков А. Г. Славен их путь боевой. Калининград, 1987.
 
 Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна. Минск, 2004.

Разведчики Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные в Дзержинске (Минская область)
Участники парада на Красной площади 9 мая 1985 года